Pleszka – ptak z rodziny muchołówek (zwykle w odniesieniu do pleszki zwyczajnej): 

 pleszka zwyczajna (Phoenicurus phoenicurus)
 pleszka szarogrzbieta (Phoenicurus hodgsoni)
 pleszka modra (Phoenicurus frontalis)
 pleszka białogardła (Phoenicurus schisticeps)
 pleszka chińska (Phoenicurus auroreus)
 pleszka algierska (Phoenicurus moussieri)
 pleszka kaukaska (Phoenicurus erythrogastrus)
 pleszka śniada (Rhyacornis fuliginosa)
 pleszka białogłowa (Chaimarrornis leucocephalus)